

Топонім

Толедо (провінція) — провінція у центрі Іспанії, у складі автономного співтовариства Кастилія — Ла-Манча
 Толедо — місто, столиця однойменної провінції та автономного співтовариства Кастилія — Ла-Манча
 Толедо (королівство) — королівство у складі Кастилії (1085—1833)

Толедо (округ) — один із 6 округів Белізу, розташований в південній частині країни

Толедо — місто, штат Айова
 Толедо — місто, штат Огайо
 Толедо — місто, штат Орегон
 Толедо — місто, штат Вашингтон
 Толедо — селище, штат Іллінойс

Толедо — місто в Уругваї

Прізвище 

 Алехандро Толедо (1946) — перуанський політик, економіст. Займав пост президента Перу від 2001 до 2006 року
 Деліо Толедо (1976) — колишній парагвайський футболіст
 Дієго де Вільяльба-і-Толедо — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи (1667-1671)

Інше
 Толедо (тайфа) — арабська тайфа XI століття
 Толедо (футбольний клуб)
 «Толедо» — підводний човен